Die Football League Third Division 1981/82 war die 55. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Burnley und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Carlisle United und FC Fulham in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1982/83 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Cardiff City, AFC Wrexham und FC Orient die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Wimbledon, Swindon Town, Bristol City und der FC Chester. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1982/83 der Fourth-Division-Meister Sheffield United und die dahinter platzierten Bradford City, Wigan Athletic sowie AFC Bournemouth die freien Positionen ein.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1981-82 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1981/82
Fußballsaison 1981/82